Alaksandr Hanczarou (ros. Александр Гончаров, Aleksandr Gonczarow; ur. 24 lipca 1989) – białoruski skoczek narciarski, srebrny medalista mistrzostw kraju z 2009 roku.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Urodzeni w 1989
Białoruscy skoczkowie narciarscy